Правительство Джентилони () — 64-е правительство Итальянской Республики, действовавшее с 12 декабря 2016 по 1 июня 2018 года под председательством Паоло Джентилони.

Общие сведения 
Правительство стало третьим, сформированным , оно сменило правительство Ренци, ушедшее в отставку 7 декабря 2016 года.

Причиной смены правительств стали итоги конституционного референдума по вопросу изменения полномочий и порядка формирования Сената 4 декабря 2016 года, которые принесли поражение инициатору реформ — премьер-министру Маттео Ренци (40,9 % избирателей проголосовали «за», 59,1 % — «против» при явке почти 70 %).

Правящая коалиция 
 Демократическая партия
 Новый правый центр/НА
 Солидарная демократия
 Союз Центра
 Итальянская социалистическая партия

Формирование 

7 декабря 2016 года около семи часов вечера, после утверждения Сенатом государственного бюджета, Маттео Ренци официально подал президенту Маттарелла прошение об отставке. Он пошёл на этот шаг, хотя утром этого же дня Сенат проголосовал за вотум доверия правительству Ренци (в последнем голосовании 166 сенаторов поддержали правительство) — таким образом левое крыло Демократической партии, противостоявшее реформам Ренци, хотело продемонстрировать сохранение парламентского правительственного большинства.

11 декабря 2016 года Маттарелла поручил Джентилони формирование нового правительства.

12 декабря 2016 года принесли присягу министры правительства Джентилони и секретарь аппарата Совета министров Мария Элена Боски (процедура началась около восьми часов вечера). Позднее в этот же день произошла церемония передачи председательского колокольчика от уходящего премьера новому, во время которой Ренци вручил преемнику толстовку, подаренную ему мэром Аматриче, сильно пострадавшего от землетрясения 24 августа 2016 года.

13 декабря Палата депутатов выразила вотум доверия правительству большинством 368 голосов против 105 (фракции Движения пяти звёзд и Лиги Севера на время голосования покинули зал заседаний).

14 декабря большинством 169 голосов против 99 Сенат проголосовал за доверие правительству. «Лига Севера» вновь не участвовала в голосовании, Движение пяти звёзд бойкотировало первый раунд (на пустующих местах фракции были демонстративно оставлены экземпляры Конституции Италии), а во втором её сенаторы голосовали с целью «продемонстрировать вес оппозиции». Правительство поддержал Марио Монти, а также часть сенаторов левых фракций.

29 декабря состоялось назначение в министерства 41 младшего статс-секретаря (сорок второй — Мария Элена Боски — была назначена первой, вместе с министрами). Состав почти не изменился по сравнению с правительством Ренци, только ушёл в отставку лидер «Гражданского выбора» Энрико Дзанетти и получил министерский портфель Лука Лотти. Несколько вакансий с компетенцией в области секретных служб и экономики остались незамещёнными.

Изменения в составе 
18 марта 2017 года произошёл раскол в партии «Новый правый центр» — в центре конгрессов Alibert в Риме состоялась национальная ассамблея новой партии «Народная альтернатива», которую возглавил бывший лидер НПЦ Анджелино Альфано, все члены правительства Джентилони от этой структуры последовали за ним.

19 мая 2017 года ушла в отставку младший статс-секретарь Министерства инфраструктуры и транспорта, член «Народной альтернативы» Симона Викари. Против неё начато официальное расследование по подозрению в коррупции — предположительно она приняла в подарок от судовладельца  часы Rolex в обмен на поддержку законопроекта о снижении НДС на морские перевозки.

19 июля 2017 года Энрико Коста ушёл в отставку с должности министра по делам регионов, и его обязанности временно перешли к премьер-министру Джентилони.

26 июля 2017 года Джентилони своим постановлением передал полномочия по делам регионов младшему статс-секретарю аппарата правительства Джанклаудио Брессе.

13 марта 2018 года министр сельского хозяйства Маурицио Мартина подал в отставку из-за назначения его исполняющим обязанности национального секретаря Демократической партии, а его обязанности временно перешли к премьер-министру Джентилони с 14 марта.

Список

История 
10 января 2017 года в ходе совместного расследования почтовой полиции Италии и ФБР был арестован некий инженер-ядерщик и его сестра, подозреваемые в ведении киберслежки, в том числе за Маттео Ренци, сервером Демократической партии, Марио Драги, Марио Монти, за  в бытность его командующим Финансовой гвардии, а также за Фабрицио Саккомани, Винченцо Скотти и серверами Ватикана. Документы следствия позволяют проследить связи арестованных Джулио Оккьонеро (Giulio Occhionero) и его сестры Франчески Марии в финансовых и банковских кругах, а также с масонскими структурами. Семейная фирма Оккьонеро Westland Securities консультировала правительство США в вопросах инвестиций в развитие инфраструктуры порта Таранто.

13 января 2017 года Совет министров Италии одобрил несколько постановлений, подготовленных министром юстиции Андреа Орландо и дополняющих закон о гражданских партнёрствах в Италии («закон »), вступивший в силу 20 мая 2016 года. В частности, разрешено переоформлять в Италии заключённые за границей однополые браки как гражданские партнёрства (даже если браки были оформлены до вступления в силу в Италии закона о гражданских союзах). Право оформления гражданских партнёрств получили мэры коммун, членам гражданских союзов разрешено брать фамилию партнёра. Члены гражданских союзов приравнены к супругам при даче показаний в суде: теперь они имеют право не свидетельствовать друг против друга.

4 февраля 2017 года 600 учёных и университетских преподавателей направили коллективное письмо в правительство и парламент Италии с призывом принять срочные меры к исправлению катастрофического состояния системы образования, которое проявляется в низком уровне подготовки учащихся.

6 февраля 2017 года спред между стоимостью долгосрочных бонов итальянского казначейства (BTP) и десятилетних федеральных казначейских обязательств ФРГ (Bundesanleihe) впервые с февраля 2014 года поднялся до уровня 200 базовых пунктов, что свидетельствовало об ухудшении финансового положения Италии.

Согласно данным ISTAT, уровень безработицы в августе 2017 года составил 11,2 %, что на 0,2 % ниже показателя июля 2017 года и на 0,4 % — августа 2016-го. Среди молодёжи 15-24 лет — 35,1 % (на 2,2 % ниже, чем годом ранее).

22 октября 2017 года состоялись референдумы об автономном статусе в Венето и Ломбардии. В обоих случаях более 90 % избирателей ответили на поставленный вопрос утвердительно, однако в Венето явка составила более 50 %, а в Ломбардии, где плебисцит носил консультативный характер — менее половины имеющих право голоса.

28 декабря 2017 года правительство приняло постановление о направлении в Нигер 470 итальянских военнослужащих для обучения личного состава местных сил правопорядка тактике борьбы с группировками, организующими нелегальную перевозку мигрантов (это решение требует одобрения парламентом).

26 марта 2018 года Министерство иностранных дел Италии объявило о высылке из страны в течение двух недель двух российских дипломатов во исполнение решений Европейского совета от 22 и 23 марта о коллективных мерах Евросоюза в знак солидарности с Великобританией после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, в котором обвиняют российские спецслужбы.

Примечания

Ссылки 
 

Правительство Италии
Политика Италии
Государственное устройство Италии
Джентилони